Мила́н может означать:

Топоним 
 Милан — город в Италии.
 Милан — провинция в Италии, в регионе Ломбардия.
 Милан — горная вершина в Бурятии, в Окинском районе. Относится к Восточному Саяну, к Китойским Гольцам. Координаты:

Персоналии

Имя 
  (Ми́лан) — мужское имя.
 Милан — Луис де Милан (ок. 1500 — ок. 1561), испанский (каталонский) музыкант.
 Милан Обренович II (1819—1839) — сербский принц.
 Милан IV Обренович (1854—1901) — сербский король.

Фамилия 
  — фамилия.
 Милан, Ана (род. 1973) — испанская актриса, ведущая, модель, журналист и писатель.
 Милан, Луис де (ок.1500 — ок.1561) — испанский композитор и виуэлист.
 Милан, Факундо (род. 2001) — уругвайский футболист.

Прочее 
 «Милан» — итальянский футбольный клуб.
 «Милан» — итальянский женский футбольный клуб.
 «Милан» — итальянский пляжный футбольный клуб.
 «Милан» — итальянский баскетбольный клуб.
 «Милан» — противотанковый ракетный комплекс, разработанный совместно Францией и Германией.

См. также 
 Милана
 Милано — македонский футбольный клуб.
 Миланское герцогство — государство в Северной Италии с центром в Милане.
 Майлан () — населённый пункт в США.